Никита Григорьевич Гундоров — князь, голова, наместник и воевода во времена правления Ивана IV Васильевича Грозного.

Сын князя Гундорова Григория Андреевича Хромого и княгини Марии.

Биография 
Записан в Дворовой тетради из «Стародубских князей» (1550). С другими воеводами прислан из Астрахани в Москву (август 1554). Полковой голова в Передовом полку под Вильяном (1559), 2-й воевода полка левой руки в походе из Юрьева в Тарвас (1562). Голова в Полоцком походе (1562/63), оставлен в Великих Луках для защиты, 2-м воеводою сторожевого полка (январь 1563). В сторожевом полку 2-й воевода в походе из Великих Лук под Озерище (1564). Воевода в Почепе и Одоеве (1564—1565). Входил в Земский двор (1565—1566). Упоминается в поручной записи бояр, ручавшихся за князя Михаила Ивановича Воротынского, что он никуда не отъедет (12 апреля 1566).

Упоминается, как дворянин 1-й статьи: на Земском соборе (25 июня — 2 июля 1566) и в приговоре о походе войной на Польшу (2 июля 1566). Воевода в передовом полку (1569).

Князь Ф. А. Гундоров поделил свою вотчину — сёла Всегодичи, Юрьевское и Залесье в Стародубе Ряполовском — между братьями: Силой и Никитой Григорьевичами (1558), которые царь Иван Грозный выменял у них, и братья получили сёла Антилохово, Меховицы и Зименки в Ковровском и Шуйском уездах (май 1566). Сделал вклад в 50 рублей в Троице-Сергиев монастырь по князю Ивану Золотому-Оболенскому (3 января 1567).

По родословной росписи показан бездетным.

Литература 
 Акты Суздальского Спасо-Евфимьева монастыря 1506—1608 гг. — 1998.
 Зимин А. А. Тысячная книга 1550 г. и Дворовая тетрадь 50-х годов XVI века. — М.—Л.: АН СССР, 1950.
 Лобанов-Ростовский А. Б. Гундоров Никита Григорьевич // Русская родословная книга. — Т. I. — 2-е изд. — СПб.: Тип. А. С. Суворина, 1895. — С. 171—172.
 Любимов С. В. Опыт исторических родословий: Гундоровы, Жижемские, Несвицкие, Сибирские, Зотовы и Остерманы. — Пг.: Тип. Андерсона и Лойцянского, 1915. — 108 с.
 Разрядная книга 1475—1598 гг. — М., 1966.

Никита
Воеводы Почепа
Воеводы Одоева